Чезаре Сальви (; род. 9 июня 1948, Лечче) — итальянский юрист и политик, министр труда и социального обеспечения Италии (1999—2001).

Биография 
Родился 9 июня 1948 года в Лечче, сын адвоката Чиччо Сальви. По свидетельствам одноклассников в период обучения в иезуитском колледже спорил с учителя, в тринадцатилетнем возрасте в свободное время занимался историей Южной Америки. Получил высшее юридическое образование в Римском университете, в 25 лет победил в конкурсе на право работы в аппарате Сената, показав второй результат за всю историю (уступил только  — юрисконсульту администрации нескольких президентов Италии). Более того, исправлял некорректные вопросы экзаменаторов, одним из которых был профессор . С 1971 года был активистом Итальянской компартии, с 1990 года входил в национальный секретариат партии.

С 1979 по 2016 год преподавал гражданское право в университете Перуджи, затем — в университете Тренто.

В 1992, 1994 и 1996 годах избирался в Сенат по спискам ДПЛС.

С 21 июня по 22 декабря 1999 года являлся министром труда и социального обеспечения в первом правительстве Д’Алема, затем — до 25 апреля 2000 года во втором правительстве Д’Алема и до 6 июня 2001 года — во втором правительстве Амато.

В 2001 и 2006 годах избирался в Сенат по спискам Левых демократов.

В 2007 году выступил против слияния левых демократов с несколькими другими партиями в новую левоцентристскую политическую структуру — Демократическую партию — и вступил в партию Фабио Мусси «». В 2008 году пошёл на выборы в Сенат по списку коалиции Левые-Радуга (Sinistra l’Arcobaleno). На выборах в Сенат коалицию поддержали только 3,21 % избирателей, вследствие чего она не получила ни одного места.

В 2010 году возглавляемая Сальви ассоциация «Социализм 2000» объединилась с Партией коммунистического возрождения, Партией итальянских коммунистов и ассоциацией  «Труд и солидарность» в .

Личная жизнь 
Первым браком был женат на Дагмар Фласкассовитти, дочери юриста из Лечче. Впоследствии женился на Марии Фреддозио, библиотекаре Палаты депутатов Италии, которая занимается исследованием положения женщин в Итальянской социальной республике. От Фреддозио у Сальви две дочери. Брат — Джованни Сальви — помощник прокурора в Риме. Чезаре Сальви интересуется велосипедным спортом, раритетными автомобилями и восточной философией.

Труды 
 В соавторстве с Анджело Болаффи и Марчелло Феделе: К анализу неофашизма (Per un’analisi del neofascismo, Roma, Editori Riuniti, 1976).
 Составитель: Юридические категории и социальные связи. Проблема юридической сделки (Categorie giuridiche e rapporti sociali. Il problema del negozio giuridico, Milano, Feltrinelli, 1978).
 Le immissioni industriali. Rapporti di vicinato e tutela dell’ambiente, Milano, Giuffrè, 1979.
 Il danno extracontrattuale. Modelli e funzioni, Napoli, Jovene, 1985.
 La responsabilità civile, 3 voll., Perugia, Galeno, 1989.
 В соавторстве: Le forme della democrazia, Roma, Editori Riuniti Riviste, 1991.
 Предисловие к книге Луиджи Дага Politica e malaffare. Dalla periferia al centro della corruzione, Roma, Erre Emme, 1992. ISBN 88-85378-39-0.
 Il contenuto del diritto di proprietà, Milano, Giuffrè, 1994. ISBN 88-14-04487-2.
 Trattato di diritto privato, La responsabilità civile, Milano, Giuffrè, 1998. ISBN 88-14-06662-0; 2005. ISBN 88-14-11854-X.
 La rosa rossa. Il futuro della sinistra, Milano, Mondadori, 2000. ISBN 88-04-48724-0.
 Umanesimo integrale e impegno politico, в книге Альдо Лоидиче и Массимо Вари Giovanni Paolo II, le vie della giustizia. Itinerari per il terzo millennio. Omaggio dei giuristi a Sua Santità nel XXV anno di pontificato, Roma-Città del Vaticano, Bardi-Libreria Editrice Vaticana, 2003. ISBN 88-88620-08-7.
 Il riformismo di Luciano Lama, в книге Лучано Лама Discorsi parlamentari, Bologna, Il Mulino, 2004. ISBN 88-15-09574-8.
 В соавторстве с Массимо Виллоне: Il costo della democrazia. Eliminare sprechi, clientele e privilegi per riformare la politica, Milano, Mondadori, 2005. ISBN 88-04-55327-8; 2007. ISBN 978-88-04-57337-1.
 Предисловие к книге Антонелло Ликери Gli uomini della provvidenza. Gens e patronus della nuova Italia, Sassari, Delfino, 2011. ISBN 978-88-7138-636-2.
 Составитель: Diritto civile e principi costituzionali europei e italiani, Torino, Giappichelli, 2012. ISBN 978-88-348-2700-0.
 Capitalismo e diritto civile. Itinerari giuridici dal Code civil ai Trattati europei, Bologna, Il Mulino, 2015.

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Римского университета
Правоведы Италии
Преподаватели вузов Италии
Политики XX века
Политики XXI века
Члены партии «Левые демократы»
Члены Демократической партии левых сил (Италия)
Члены Итальянской коммунистической партии
Сенаторы Итальянской Республики
Министры труда и социальной политики Италии